La Mort en sursis est un titre porté par :
 La Mort en sursis (Il trucido e lo sbirro), un film de Umberto Lenzi sorti en 1976 ;
 La Mort en sursis (Tomorrow You're Gone) , un film de David Jacobson sorti en 2012 ;
 La Mort en sursis (Nine Hours), un épisode de la deuxième saison de la série télévisée The Good Wife ;
 La Mort en sursis, un comic-book Marvel, scénario de Rick Remender, dessins de Tan Eng Huat sorti en 2010.

Voir aussi 
 Mort en sursis, court métrage de Jean Perdrix en 1952 ;
 Un mort en sursis, épisode de la série télévisée L'Immortel.